Пуенте де Диос има више значења:

 Пуенте де Диос (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пуенте де Диос, Пасо Алто (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пуенте де Диос (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику